Tocantins — estado do Brasil
Tocantins (Minas Gerais) — município brasileiro de Minas Gerais
Tocantins (navio) — navio mercante brasileiro da Lloyd Brasileiro
Rio Tocantins — rio brasileiro entre os estados de Maranhão e Pará
Bacia Araguaia-Tocantins — bacia hidrográfica  do rio Tocantins
Bom Jesus do Tocantins (Tocantins) — município brasileiro do estado do Tocantins
Bom Jesus do Tocantins (Pará) — município brasileiro do estado do Pará
Palmeiras do Tocantins — município brasileiro do estado do Tocantins
Aliança do Tocantins — município brasileiro do estado do Tocantins
Tocantins Futebol Clube — clube de futebol do estado do Tocantins
Gurgel Tocantins — carro da Gurgel

Desambiguações de topônimos